Басенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Басенко, Анна Васильевна (1919—1999) — советская легкоатлетка.
 Басенко, Дмитрий Викторович (род. 1969) — советский спортсмен (хоккей на траве).